QGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Francoforte-Neu-Isenburg (Germania)